Monseigneur peut faire référence à :
 le titre d’appel  monseigneur (abrégé ) ;
 la pince-monseigneur, un type d’outil formé d'une barre d'acier rigide munie de pinces aux extrémités ;
 Monseigneur, un film réalisé par Roger Richebé en 1949 ;
 Monsignor, un film américain réalisé par Frank Perry en 1982 ;
 Don Camillo Monseigneur (titre original : Don Camillo monsignore ma non troppo) est un film italien réalisé par Carmine Gallone, sorti en 1961.